Frank Sinatra sr.
 Frank Sinatra jr., zoon van Frank Sinatra
 Nancy Sinatra jr., dochter van Frank Sinatra 
 Tina Sinatra dochter van Frank Sinatra
 Sinatra (televisiefilm), miniserie uit 1992